XII Светско првенство у атлетици на отвореном одржано је у Берлину, Немачка у периоду од 15. до 23. августа 2009. на Олимпијском стадиону.

Избор града домаћина 

ИААФ је на састанку одржаном 6. децембра 2004. одлучио да од осам кандидата који су конкурисали за организацију овог светског првенства, организацију додели Берлину. У конкуренцији су још били Сплит (Хрватска), Валенсија (Шпанија), Бризбејн (Аустралија), Брисел (Белгија), Делхи (Индија), Казабланка (Мароко) и Тегу (Јужна Кореја).

Календар такмичења 

Легенда: Г = групе; КВ = квалификације; ПФ = полуфинале; Ф = Финале

Норме са Светско првенство 2009. 

Следећи резултати су норме које морају имати спортисти да би се квалификовали за Светско првенство у атлетици 2009. Свака земља може изабрати највише четири такмичара у једној дисциплини који су постигли минимални резултат између 1. јануара 2008. и 3. августа 2009. Међутим могу се пријавити само такмичити само троје најбољих, односно шест у штафетним тркама. У случају да зеља нема три такмичара са А нормом, онда може пријавити само двоје који су постигли минимум Б норму. Светски прваци са Светског првенства 2007. аутоматски добијају позивницу од ИААФа. Исто тако позивницу добијају и победници континенталних првенстава без обзира да ли су постигли минималну норму.

Земље учеснице 

 Авганистан (2)
 Азербејџан (1)
 Албанија (1)
 Алжир (6)
 Америчка Девичанска Острва (4)
 Америчка Самоа (2)
 Ангвила (2)
 Андора (2)
 Антигва и Барбуда (2)
 Аргентина (6)
 Аустралија (43)
 Аустрија (5) 
 Бангладеш (1)
 Барбадос (4)
 Бахаме (20)
 Бахреин (10)
 Белгија (23)
 Белизе (1)
 Белорусија (26)
 Бенин (2)
 Бермуди (1)
 Боливија (2)
 Босна и Херцеговина (1)
 Боцвана (5)
 Бразил (30)
 Британска Девичанска Острва (1)
 Брунеј (1)
 Бугарска (11)
 Буркина Фасо (2)
 Бурунди (2)
 Бутан (1)
 Вануату (2)
 Венецуела (2)
 Вијетнам (2)
 Габон (2)
 Гамбија (2)
 Гана (3)
 Гвајана (3)
 Гватемала (2)
 Гвинеја (2)
 Гибралтар (1)
 Грузија (2)
 Грчка (21)
 Гренада (6)
 Данска (3)
 Демократска Република Конго (2)
 Доминика (1)
 Доминиканска Република (6)
 Египат (4)
 Еквадор (10)
 Екваторијална Гвинеја (2)

  Еритреја (8)
 Естонија (18)
 Етиопија (38)
 Замбија (5)
 Зеленортска Острва (2)
 Зимбабве (6)
 Израел (4)
 Индија (6)
 Индонезија (2)
 Ирак (2)
 Иран (2)
 Исланд (2)
 Италија (37)
 Јамајка (46)
 Јапан (57)
 Јерменија (2)
 Јордан (2)
 Јужна Кореја (19)
 Јужноафричка Република (24)
 Казахстан (14)
 Кајманска Острва (2)
 Камбоџа (1)
 Камерун (3)
 Канада (31)
 Катар (9)
 Кенија (43)
 Кина (32)
 Кинески Тајпеј (2)
 Кипар (4)
 Киргистан (2)
 Кирибати (2)
 Колумбија (11)
 Комори (2)
 Костарика (3)
 Куба (34)
 Кувајт (2)
 Кукова острва (2)
 Лаос (2)
 Лесото (2)
 Летонија (15)
 Либан (2)
 Либерија (3)
 Либија (2)
 Литванија (15)
 Луксембург (1)
 Мадагаскар (2)
 Мађарска (12)
 Макао (1)
 Македонија (1)
 Малави (2)
 Малдиви (2)

  Малезија (2)
 Мали (2)
 Малта (1)
 Мароко  22
 Маршалска Острва (1)
 Мауританија (2)
 Маурицијус (3)
 Мексико (18)
 Микронезија (1)
 Мјанмар (2)
 Мозамбик (2)
 Молдавија (6)
 Монако (1)
 Монголија (2)
 Намибија (4)
 Науру (2)
 Немачка (85)
 Нигерија (25)
 Нигер (1)
 Никарагва (2)
 Нови Зеланд (16)
 Норвешка (17)
 Обала Слоноваче (2)
 Оман (1)
 Пакистан (2)
 Палау (2)
 Палестина (2)
 Панама (3)
 Папуа Нова Гвинеја (2)
 Парагвај (1)
 Перу (4) 
 Пољска (42)
 Порторико (5)
 Португалија (30)
 Република Ирска (17)
 Република Конго (2)
 Руанда (3)
 Румунија (17)
 Русија (106)
 Салвадор (2)
 Самоа (2)
 Сан Марино (2)
 Сао Томе и Принсипе (2)
 Саудијска Арабија (12)
 Свазиленд (2)
 Света Луција (1)
 Северна Кореја (6)
 Северна Маријанска острва (2)
 Сејшели (2)
 Сенегал (4)

  Сент Винсент и Гренадини (2)
 Сент Китс и Невис (7)
 Сијера Леоне (2)
  Сингапур (2)
 Сирија (2)
 САД (160)
  Словачка (13)
 Словенија (13)
 Соломонова Острва (2)
 Сомалија (1)
 Србија (9)
 Судан (9)
 Суринам (2)
 Тајланд (1)
 Танзанија (10)
 Таџикистан (2)
 Того (2)
 Тонга (2)
 Тринидад и Тобаго (20)
 Тувалу (2)
 Тунис (5)
 Туркменистан (2)
 Туркс и Кајкос (1)
 Турска (12)
 Уганда (12)
 Узбекистан (6)
 Уједињени Арапски Емирати (2)
 Уједињено Краљевство (51)
 Украјина (54)
 Уругвај (3)
 Филипини (2)
 Финска (20)
 Фиџи (2)
 Француска Полинезија (2)
 Француска (78)
 Хаити (2)
 Холандија (11)
 Холандски Антили (2)
 Хонг Конг (1)
 Хондурас (2)
 Хрватска (5)
 Централноафричка Република (2)
 Црна Гора (2)
 Чешка (22)
 Чиле (4)
 Џибути (1)
 Швајцарска (11)
 Шведска (23)
 Шпанија (51)
 Шри Ланка (2)

Према листи на веб-сајту ИААФ, учествовало је 2101 спортиста из 202 земље и територије. Тренутно је 213 Националних атлетских савеза укључено у ИААФ. 

На првенству су оборена 3 светска и 7 рекорда светских првенстава. Постигнуто је 15 најбољих резултата на свету ове године, 4 континентална и 48 националних рекорда.

Резултати

Мушкарци

Рекорди 
На Светском првенству 2009. постигнута су 3 светска рекорда, 6 рекорда светских првенстава, 16 најбољих светских резултата сезоне, 4 континентална рекорда и 48 националних рекорда.

Светски рекорди (3) 
За светски рекорд оборен на Светском првенству у Берлину нови власник добија награду од 100.000 америчких долара. .

 Мушкарци

Рекорди светских првенстава (6) 

 Рекорд је оборен у финалу 22. августа 2009. када је постављен и нови светски рекорд.

Светски рекорди сезоне (16)

Континентални рекорди (5)

Национални рекорди постигнути на СП 2009. (48) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређани по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2009. на сајту ИААФ
 Биланс медаља Светског првенства 2009. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2009.
Спорт у Берлину